PVS steht für:
 Persistent Vegetative State, ein Wachkoma, siehe Apallisches Syndrom
 Peter-Vischer-Schule Nürnberg
 Pflegeversicherung (Deutschland)
 Phantom-Vibrations-Syndrom
 Pigmentierte villonoduläre Synovialitis, eine Schleimhauterkrankung
 Politische Vierteljahresschrift, eine Fachzeitschrift
 Praxisverwaltungssystem, eine Software, siehe Arztpraxissoftware
 Post-Vasektomie-(Schmerz-)Syndrom
 Privatärztliche Verrechnungsstelle
 Primo Vascular System (deutsch: Primo-Gefäßsystem)
 PrivatAir (ICAO-Code), Schweizer Fluggesellschaft

Abkürzung